Gamhariya (Parsa)
 Gamhariya (Sarlahi)

Zobacz też